«Росомаха и лисица» — советский мультфильм 1983 года, снятый на Свердловской киностудии. Экранизация эвенкийской народной сказки.

Сюжет 
По мотивам эвенкийской народной сказки.

На берегу сибирской реки жила росомаха со своим стариком. Однажды предложила она старику перебраться на другой берег реки, там и зверей, и птицы больше водится. Да только лодки у них нет, перебраться на тот берег не на чем. Здесь, откуда ни возьмись, лисица-плутовка на лодке. Предложила она свою помощь: переправиться на другой берег. Росомаха обрадовалась, да только забыла, кому доверила свое добро. Так и осталась бы росомаха ни с чем, если бы ей на помощь не пришел дятел.

Создатели 
 Автор сценария — Сергей Козлов
 Режиссёр-постановщик — Галина Тургенева
 Художник-постановщик — Н. Павлов
 Оператор-постановщик — Валентин Баженов
 Композитор — Владислав Казенин
 Художник-декоратор — С. Суворов
 Куклы изготовили — Н. Малюкова, Е. Павлова, О. Россошанская, Ю. Ушаков
 Мультипликатор — Т. Мухлынина
 Звукооператор — Борис Фильчиков
 Монтажёр — Л. Пермякова
 ассистент режиссёра — Н. Сеничкина
 Редактор — И. Дуйкова
 Директор картины — В. Хижнякова

Роли озвучивали 
 Сергей Юрский — текст читает от автора
 Зинаида Нарышкина — росомаха-жена
 Евгений Весник — росомаха-муж
 Клара Румянова — Лисица
 Александр Соловьёв — Дятел

Кукольные мультфильмы СССР 1983 года